Нестайко — украинская фамилия.

 Нестайко, Всеволод Зиновьевич (1930—2014) — советский и украинский детский писатель, классик современной украинской детской литературы.
  (1859—1936) — украинский греко-католический священник, общественный деятель. 
  (около 1885—1920) — украинский галицийский военный и общественный деятель.